Ree Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ree Township (North Dakota)
 Ree Township (South Dakota)